Purves ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Purves (1952), britischer Musiker
 Andrew Purves, schottischer Theologe
 Barry Purves (* 1955), britischer Animator, Regisseur und Autor
 Cecil Purves (* 1933), kanadischer Politiker
 Christopher Purves, britischer Opernsänger (Bassbariton)
 Dale Purves (* 1938), US-amerikanischer Neurobiologe
 Herbert Dudley Purves (1908–1993), neuseeländischer Wissenschaftler

 Jodie Fields (* 1984), australische Cricketspielerin
 Libby Purves (* 1950), britischer Journalist und Radiosprecher
 Peter Purves (* 1939), englischer Schauspieler und Moderator
 Ted Purves (* 1964), US-amerikanischer Künstler

Purves ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten
 Purves (Texas), unincorporated community im Erath County

Siehe auch:
 Purvis